Сила Країни - Всеукраїнська громадська організація.   На 25.05.2014 р. громадська організація захистила інтереси близько 5000 тисяч осіб.. Головний офіс знаходиться у місті Києві.  

 Українська правда - У Києві на Дніпрі створять парк любові
 Укрінформ - Парк любові створять у Києві
 Народні блоги - Голова Правління ВГО "Сила Країни" Сергій Кравченко взяв участь в установчому зібранні комітету малого та середнього бізнесу
 Politiko
 УНІАН
 Lenta - UA - Інтерв’ю Голови Правління ВГО «Сила Країни», к.ю.н., доцента Кравченка Сергія Сергійовича
 Youtube
 Вища Рада Юстиції України - «Вісник Вищої ради юстиції»
 Незалежне бюро новин - Результати виборів до Київради
 Сайт ВГО "СИЛА КРАЇНИ"